Miejscowości w USA:
 Kaylor – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
Gminy w USA:
 Kaylor (ang. Kaylor Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson